Juan – hiszpańska forma imienia Jan
 Juan Silveira dos Santos – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. Bayeru 04 Leverkusen
 Júan – Júan Maldonado Jaimez Junior, piłkarz brazylijski, zawodnik CR Flamengo
 Yuan – waluta Chińskiej Republiki Ludowej, oficjalnie nazywana renminbi.

Zobacz też 
 Yuan